Der Kanton Tourrette-Levens ist ein französischer Wahlkreis im Département Alpes-Maritimes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er umfasst 28 Gemeinden im Arrondissement Nizza. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 28 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Politik 

TourretteLevens